Sennius är ett släkte av skalbaggar. Sennius ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
Sennius